Resultats del Gran Premi de l'est dels Estats Units de Fórmula 1 de la temporada 1987, disputat a Detroit el 21 de juny del 1987.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 39. 264

 Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 40. 464 (a la volta 39 de 63)

Referències 
 

Estats Units Est
1987